Zagermann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zagermann (1882–1945), deutscher römisch-katholischer Priester und Märtyrer
 Simon Zagermann (* 1981), deutscher Schauspieler
 Yvonne Zagermann, deutsche Journalistin und Reisebloggerin